The Hives — шведський рок-гурт, заснований 1993 року у Фагерсті.

Члени гурту 
 Пелле Алмквіст (Pelle Almqvist) — вокал
 Vigilante Carlstroem (Mikael Karlsson Åström) — гітара
 Ніколас Арсон (Nicholaus Arson) — гітара
 Chris Dangerous (Christian Grahn) — перкусія
 Dr. Matt Destruction (Mattias Bernvall) — бас-гітара

Дискографія

Альбоми 
 1997 Barely Legal (Burning Heart Records)
 2000 Veni Vidi Vicious (Burning Heart Records)
 2004 Tyrannosaurus Hives (Polydor)
 2007 The Black and White Album (Interscope)
 2012 Lex Hives

Міні-альбоми 
 1996 Oh, Lord! When? How? (Burning Heart Records)
 1998 A.k.a. I-D-I-O-T (Burning Heart Records)

Сингли 
 1998  A.K.A. I.D.I.O.T.
 1998 A Killer Among Us (разом з The Pricks) (Hard-On Records)
 2000 Hate To Say I Told You So (Burning Heart Records)
 2001 Main Offender (Burning Heart Records)
 2001 Supply & Demand (Poptones)
 2004 Walk Idiot Walk (Polydor)
 2004 Two Timing Touch and Broken Bones
 2005 A Little More For Little You
 2007 Throw It on Me
 2007 Tick Tick Boom

Збірки 
 2002 Your New Favourite Band (Burning Heart Records)

DVD 
 2005 Tussles In Brussels

Посилання 

 Офіційна сторінка гурту 
 Burning Heart Records 
 Тексти пісень 

Hives, The
Панк-рок гурти
Гурти гаражного року
Музиканти Columbia Records